Francino Francis (Kingston, 18 de janeiro de 1987) é um futebolista jamaicano que atua como atacante.

Teve passagens por clubes como Stoke City e Watford, e desde 2008 atua no Barwell Football Club, time de pequena expressão inglês.

Ligações externas
 Estatísticas da carreira no soccerbase
 Estatísticas da carreira no ogol.com.br

Futebolistas da Jamaica
Futebolistas do Stoke City F.C.
Futebolistas do Watford F.C.